Ester —  personagem do Antigo Testamento
Livro de Ester —  livro do Antigo Testamento
Éster —  composto orgânico

Topônimos

Ester (Alasca) —  região censo-designada do estado do Alaska

Ester (Castro Daire) —  freguesia portuguesa do concelho de Castro Daire

Televisão
A História de Ester (2010) —  minissérie brasileira produzida pela Rede Record

Desambiguações de antropônimos